OMIR steht für:

 Office of Military Intelligence and Reconnaissance, ägyptischer Militärgeheimdienst
 Old Mutual Implied Rate, tägliche Wechselkursvorhersage für den Simbabwe-Dollar während der Hyperinflation in Zimbabwe 2008

Omir ist der Familienname folgender Personen:
 Reinhard Omir (* 1938), deutscher Künstler

Abkürzung